Диего Лопес
 Лопес Родригес, Диего (род. 1981) — испанский футболист, вратарь.
 Лопес, Луис Диего (род. 1974) — уругвайский футболист и футбольный тренер.